Николай Сергеевич Будаев  (1833—1902) — заслуженный профессор Петербургского университета.

Биография 
В 1849 году окончил 2-ю Московскую гимназию. После окончания курса с золотой медалью в бывшем Главном педагогическом институте (VII вып.; 1853) был оставлен при институте исполняющим должность адъюнкт-профессора по кафедре математики. В 1857 году защитил в Санкт-Петербургском университете диссертацию на тему «Общая теория равновесия твёрдых тел, погружённых в жидкость».

С 1863 года он стал преподавать теоретическую механику в Михайловской артиллерийской академии.

В 1865 году Будаев начал ещё читать лекции в университете — сначала, в качестве приват-доцента по начертательной геометрии, высшей геометрии и теории упругости; в 1878 году был избран его штатным доцентом, причём ему поручено было чтение части курса механики, а с 1885 года, после назначения экстраординарным профессором, он стал читать курс аналитической геометрии.

Кроме того, он преподавал различные отрасли чистой и прикладной математики в других высших учебных заведениях: 2-м Военном Константиновском училище, Институте инженеров путей сообщения и в Николаевской инженерной академии.

Николай Сергеевич Будаев умер 16 сентября 1902 года и был похоронен на Шуваловском кладбище.

Примечания

Источники 
 Будаев, Николай Сергеевич // Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского С.-Петербургского университета с 1869 по 1894гг. — 1896. — С. 96—97.
 

Выпускники 2-й Московской гимназии
Выпускники Главного педагогического института
Преподаватели Михайловской военной артиллерийской академии
Преподаватели Михайловской артиллерийской академии
Преподаватели Константиновского военного училища
Преподаватели института Корпуса инженеров путей сообщения
Преподаватели Николаевской инженерной академии
Похороненные на Шуваловском кладбище